Стано́евич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Станоевич, Бранислав (1893—1967) — югославский сербский врач, доктор медицинских наук, профессор.
 Станоевич, Велько (1892—1967) — сербский художник.
 Станоевич, Дарко (род. 1987) — сербский футболист.
 Станоевич, Душко — сербский гребец-байдарочник.
 Станоевич, Илья (1859—1930) — старейший сербский актёр театра и кино, первый сербский кинорежиссёр, сценарист и писатель.
 
 Станоевич, Милош (род. 1984) — сербский гребец.
 Станоевич, Станое (1874—1937) — сербский историк-медиевист, член Сербской королевской АН.